Worthington kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Worthington (Greater Manchester)
Worthington (Indiana)
Worthington (Iowa)
Worthington (Kentucky)
Worthington (Leicestershire)
Worthington (Minnesota)
Worthington (Missouri)
Worthington (Ohio)
Worthington (Pennsylvania)
Worthington (West Virginia)